Ezcaba o Ezkaba puede hacer referencia a:

 El monte Ezcaba, situado en Navarra, España.
 El barrio de Ezcaba, en la ciudad de Pamplona, España.
 El lugar de Ezcaba, en el Valle de Ezcabarte, Navarra, España.